Sha Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhugan He, vattendrag, Henan, 
 Ying He, vattendrag, 
 Shu He (vattendrag i Kina, lat 34,11, long 118,51), 
 Sha He (vattendrag i Kina, Shandong, lat 37,50, long 117,87), 
 Sha He (vattendrag i Kina, Hebei, lat 37,00, long 114,70), 
 Sha He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Sha He (vattendrag i Kina, Hubei), 
 Quan He, vattendrag, 
 Dasha He (vattendrag i Kina, Hebei), 
 Sha He (vattendrag i Kina, Guangdong), 
 Haicheng He, vattendrag, Liaoning, 
 Raoyang He (vattendrag i Kina, lat 41,09, long 121,85), Liaoning, 
 Beisha He (vattendrag i Kina, Liaoning), 
 Sha He (vattendrag i Kina, lat 41,98, long 124,88), 
 Sha He (vattendrag i Kina, Hebei, lat 40,06, long 118,86), 
 Sha He (vattendrag i Kina, Jilin), 

Robotskapade Kinaförgreningar